Южная Нефтяная Компания (ЮНКО) — российская нефтяная компания, осуществляющая добычу и переработку нефти и газа в южных регионах России.

История 
Основана по инициативе региональных властей в 1995 году. Через год приватизирована.

«Южная нефтяная компания» владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на участках Верблюжья площадь и Северо-Верблюжья площадь в Ахтубинском и Харабалинском районах Астраханской области до конца 2025 года.
 
Несмотря на трудности компания ведет хозяйственную деятельность и имеет большой объем имущества: 42 нефтедобывающие скважины, автомобили, нефтедобывающее оборудование и прочее технологическое имущество, продолжает добывать и реализовывать нефть покупателям, имеет достаточное количество месторождений, которые находятся на балансе, продолжает выплачивать заработную плату сотрудникам. В компании считают, что АО «ЮНК» может расплатиться со своими должниками в ходе внешнего управления. 

Также компания имеет сеть АЗС «ЮНК».

Деятельность 
Компания занимается добычей нефти и газа, переработкой нефтепродуктов, органическим синтезом и торговлей нефтехимией.

Собственники и руководство 
80 % — холдинг EUROTEK GROUP

19 % — Morgan Stanley Bank International Limited

1 % — миноритарии

Председатель совета директоров

Черняков Евгений Викторович

Генеральный директор объединения

Данилин Григорий Владимирович

Структура группы 

Структуры компании :

I. Добывающий кластер

1. Фл АО «Южная Нефтяная Компания»

2. АО «Астрахань Ойл»

3. ОАО «Булгарнефть»

4. ООО НК «Алания-Ойл»

5. ОАО НК «Малгобекнефть»

6. АО «Каббалнефтетоппром»

II. Перерабатывающий кластер 

1. ОАО Новокуйбышевский завод органического синтеза «ВОЛГАСИНТЕЗ» 

2. ООО «Обнинскоргсинтез сбыт»

3. ОАО Завод «Полимер» (г. Липецк)

4. ОАО «Московский нефтемаслозавод»

III. Нефтегазотранспортировочный кластер 

1. ЗАО «Нефтебаза ЮНК»

2. ОАО «КЕРЧЬГАЗ» 

3. АО Азиатско-Европейский Газовый Терминал «АЕГАЗ»

4. ООО «Липецкая Топливная Компания»

Ссылки 
1 http://www.oilcom.ru/

2 https://companies.rbc.ru/amp/ogrn/1023000845702/

3 https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3015013336

4 https://www.kommersant.ru/amp/2519186

5 https://ast-news.ru/node/astrakhanskaya-yuzhnaya-neftyanaya-kompaniya-vopreki-zhelaniyu-amerikanskogo-banka-vykhodit-iz-bankr/

6 https://astraoil.ru/

7 https://www.benzin-price.ru/zapravka.php?region_id=23&brand_id=279

8 https://market.neftegaz.ru/catalog/company/358326-malgobekneft/

9 https://m.realnoevremya.ru/companies/1842-bulgarneft

10 https://neftegaz.ru/amp/news/dobycha/214829-v-respublike-severnaya-osetiya-posle-3-let-prostoya-vozobnovila-svoyu-rabotu-kompaniya-alaniya-oyl/

11 https://companies.rbc.ru/amp/ogrn/1061515005188/

12 http://www.nge.ru/passport-description-587.htm

13 https://market.neftegaz.ru/catalog/company/351339-alaniya-oil/

14 https://www.samara.kp.ru/daily/23963.3/132524/